Le Derby de Mohammédia oppose les deux plus grands clubs de Mohammédia soit le Chabab Mohammédia et l'Union de Mohammédia. Cette rencontre se déroule traditionnellement au Stade Bachir, stade disposant de  assises.

La création des deux clubs date de l'époque coloniale; le Chabab a été créé en 1948 tandis que l'Union de Mohammédia en 1946.

Histoire

Origine de la rivalité

Années 1958 et 1960

Années 1960

Années 1970

Années 1980

Années 1990

Années 2000

Depuis 2011

Liste des rencontres

Statistiques

Palmarès

Notes et références 

Rivalités dans le football au Maroc
Chabab Mohammédia
Union de Mohammédia